Atomic Heart — компьютерная игра.
 Atomic Heart — альбом японской рок-группы Mr. Children.
 Atomic Heart — саундтрек к одноимённой компьютерной игре.